Anna Karolína Schmiedlová era la detentrice del titolo, ma è stata sconfitta al primo turno da Aliaksandra Sasnovich.

In finale Simona Halep ha sconfitto Anastasija Sevastova con il punteggio di 6-0, 6-0.

Teste di serie 

  Simona Halep (campionessa)
  Sara Errani (quarti di finale)
  Anna Karolína Schmiedlová (primo turno)
  Laura Siegemund (semifinale)

 Monica Niculescu (secondo turno)
 Danka Kovinić (quarti di finale)
 Anastasija Sevastova (finale)
 Çağla Büyükakçay (secondo turno)

Wildcard 

  Ioana Mincă (primo turno)
  Elena Gabriela Ruse (primo turno)

 Francesca Schiavone (secondo turno, ritirata)

Qualificate 

  Misa Eguchi (secondo turno)
  Isabella Šinikova (secondo turno)

 Elica Kostova (primo turno)
 Nadia Podoroska (primo turno)

Lucky loser 

  Xu Shilin (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

BRD Bucarest Open 2016
WTA Tour 2016